Durenque bezeichnet:
 Durenque, französische Gemeinde im Département Aveyron
 Durenque (Agout), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Agout
 Durenque (Giffou), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Giffou